Dubina  heißen:

geographische Objekte:
 Groß Eichholz, Landkreis Oder-Spree, Brandenburg (niedersorbischer Name)
 Dubina (Šemnice), Ortsteil von Šemnice, Okres Karlovy Vary, Tschechien
 Dubina (Zruč nad Sázavou), Ortsteil von Zruč nad Sázavou, Okres Kutná Hora, Tschechien
 Dubina (Libá), Siedlungseinheit von Libá, Okres Cheb, Tschechien
 Dubina (Ostrava), Siedlungseinheit von Ostrava, Okres Ostrava-město, Tschechien
 Sídliště Dubina, Siedlungseinheit von Pardubice, Okres Pardubice, Tschechien
 Dubina (Texas), Ort im Fayette County (Texas), Vereinigte Staaten

Personen:
 Peter Dubina (1940–1990), deutsch-tschechischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Dubyna (ukrainisch, russische Entsprechung Dubina)